

Дормідонтовка — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Дормідонтовка — селище, Вяземський район, Хабаровський край